Eternal Father, Strong to Save (Whiting), een hymne van William Whiting uit 1860
Eternal Father, Strong to Save (Smith), een variant op het werk van Whiting uit 1975